Philipp von Daun ist der Name von:
 Philipp von Daun-Oberstein (1463–1515),  Kurfürst und Erzbischof von Köln, siehe Philipp II. von Daun
 Philipp II. von Daun-Falkenstein (um 1514–1554), deutscher Adliger